У фіналі Ївон Петра переміг Джеффрі Брауна з рахунком 6–2, 6–4, 7–9, 5–7, 6–4.

Сіяні гравці 
 Дінні Пейлс (чвертьфінал)
 Джек Креймер (4 коло)
 Джеффрі Браун (фінал)
 Панчо Сегура (3 коло)
 Ївон Петра (чемпіон)
 Драгутин Митич (4 коло)
 Франьйо Пунчеч (чвертьфінал)
 Леннарт Бергелін (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Сітка турніру на сайті wimbledon.com 

1946 у тенісі
Вімблдонський турнір